Paxton (énekesnő)
Paxton (Florida)
Paxton (Illinois)
Paxton (Indiana)
Paxton (Kalifornia)
Paxton (Massachusetts)
Paxton (Nebraska)
Paxton (Nyugat-Virginia)
Paxton (Pennsylvania)